Ohio, az USA egyik tagállama
Ohio, falu az USA Illinois államában
Ohio, folyó az USA-ban, a Mississippi legnagyobb mellékfolyója 
Ohio (együttes)